Existuje více osobností s příjmením Grus:

 Jaroslav Grus (1891–1983) – český malíř
 Jiří Grus (* 1978) – český výtvarník
 Josef Grus (1869) (1869–1938) – český kreslíř a propagátor turistiky
 Josef Grus (1893) (1893–1972) – český architekt
 Pavel Grus – český architekt a designér skla
 Vít Grus (1861) (1861–1945) – pardubický měšťan a amatérský fotograf
 Vít Grus (1896) (1896–1981) – český výtvarník

Podobná příjmení 
 Gross
 Gruss

Externí odkazy